E90 oder E 90 steht für:
 BMW E90, ein PKW-Modell
 Embraer 190, IATA-Code dieses Flugzeugtyps
 Europastraße 90, eine Fernstraße von Lissabon in Portugal nach Cizre in der Türkei
 Nokia E90, ein Mobiltelefon
 Toyota Corolla E90, ein PKW-Modell
 Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten nach dem ICD-10-Code

E90